ScotAirways – szkockie linie lotnicze z siedzibą w Dundee. Obsługują połączenia regionalne po Wielkiej Brytanii. Głównym węzłem jest port lotniczy Dundee.

Miasta docelowe 

 Londyn (Port lotniczy Londyn-City)

 Dundee (Port lotniczy Dundee)
 Edynburg (Port lotniczy Edynburg)

 Belfast (Port lotniczy Belfast-George Best)

Brytyjskie linie lotnicze